Vièlanava ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Viellenave-d’Arthez  (Vièlanava d’Artés) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Viellenave-de-Navarrenx (Vièlanava de Navarrencs) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Villenave-près-Béarn im Département Hautes-Pyrénées
 Villeneuve (Ariège) im Département Ariège
 Villeneuve-Lécussan  (Vièlanava de Lecussan) im Département Haute-Garonne